Die Liste der Städte in Uganda bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte des ostafrikanischen Staates Uganda.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Uganda ist Kampala mit einer Einwohnerzahl von über 1,8 Mio. (Stand 1. Januar 2008).
Damit konzentriert sich sechs Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

Die folgende Tabelle enthält die Städte mit mehr als 30.000 Einwohnern, die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 18. August 1969, 18. Januar 1980, 12. Januar 1991, 13. September 2002, 27. August 2014 sowie eine Berechnung für den 1. Juli 2020.
Aufgeführt ist auch der Distrikt, zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

(VZ = Volkszählung, B = Berechnung)

Siehe auch 
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Uganda Bureau of Statistics
 City Population - Einwohnerzahlen der Städte Ugandas

Einzelnachweise 

 
Uganda